José Antunes ist der Name folgender Personen:

* José Maria Antunes (1913–1991), portugiesischer Fußballspieler, -trainer und Mediziner
 José Rodrigues Alves Antunes (* 1976), brasilianisch-portugiesischer Fußballspieler, siehe Fumaça (Fußballspieler)